Њу Вошингтон има више значења:
 Њу Вошингтон (Индијана)
 Њу Вошингтон (Охајо)
 Њу Вошингтон (Пенсилванија)